Руста́м Тухтаси́нович Саи́дов (; 6 февраля 1978, Душанбе) — узбекский боксёр и тренер, выступавший в супертяжёлой весовой категории. Выступал за сборную Узбекистана в 2000-е годы, участник двух Олимпийских игр, бронзовый призёр Олимпийских игр (2000), обладатель бронзовой медали чемпионата мира, двукратный чемпион Азиатских игр, чемпион Азии, многократный победитель и призёр национального первенства. Удостоен почётных званий «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан» и «Узбекистон ифтихори».

Биография 
Рустам Саидов родился 6 февраля 1978 года в городе Душанбе. В детстве активно занимался гандболом, но в возрасте четырнадцати лет сделал выбор в пользу бокса, переехал в Самарканд и тренировался под руководством таких специалистов как Николай Анфимов и Михаил Романчук. Впервые заявил о себе в 1997 году, когда выиграл серебряную медаль на первенстве Узбекистана, позже был в числе призёров ещё нескольких престижных турниров, в том числе был лучшим на Центральноазиатских играх 1999 года в Бишкеке. В 2000 году окончил Узбекский государственный институт физической культуры, получил специальность тренер-преподаватель. Благодаря победам на внутреннем первенстве вскоре стал попадать во взрослую сборную и удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Сиднее, дошёл там до стадии полуфиналов, но проиграл по очкам казаху Мухтархану Дильдабекову и вынужден был довольствоваться бронзовой наградой. В 2002 году завоевал золотую медаль на Азиатских играх в Масане, в следующем сезоне съездил на чемпионат мира в Бангкок, где выиграл бронзу — в полуфинале был побеждён Александром Поветкиным.

Оставаясь лидером сборной в супертяжёлом весе, Саидов соревновался на Олимпиаде 2004 года в Афинах, однако в первом же матче уступил кубинцу Микелю Лопесу Нуньесу — судьи зафиксировали счёт 13:18. На чемпионате мира 2005 года в Китае на ранней стадии проиграл российскому левше Роману Романчуку, тем не менее, на чемпионате Азии в Хошимине добился серебряной награды. На Азиатских играх 2006 года в Дохе вновь стал чемпионом, ещё через год выиграл чемпионат Азии в Улан-Баторе, при всём при том, на первенстве мира опять вылетел на ранней стадии турнира. В настоящее время Рустам Саидов выступает в Полупрофессиональной лиге бокса за корейскую команду «Пхохан Посейдонс», встречался в рамках лиги с азербайджанцем Магомедрасулом Меджидовым, но потерпел поражение нокаутом в третьем раунде.

Примечания

Ссылки 
 Саидов Рустам Тухтасинович — страница на сайте Федерации бокса Узбекистана
 

Тренеры по боксу Узбекистана
Боксёры Узбекистана
Боксёры 2000-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы Азиатских игр по боксу
Чемпионы Азии по боксу
Выпускники Узбекского государственного университета физической культуры и спорта